Selinum obscurum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Vittore Benedetto Antonio Trevisan de Saint-Léon. Selinum obscurum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
obscurum